Безразмерните единици за следови и ултра-следови съдържания на химични елементи са:
 процент (%, pph) - части на сто ()
 промил (‰) - части на хиляда
 ppm — части на милион ()
 ppb — части на милиард ()
 ppt — части на трилион ()
 ppq — части на квадрилион ()

Израз в метрични единици за маса:
 1 % = 1x10-2 g/g = 1 cg/g
 1 ‰ = 1x10-3 g/g = 1 mg/g
 1 ppm = 1x10-6 g/g = 1 µg/g
 1 ppb = 1x10-9 g/g = 1 ng/g
 1 ppt = 1x10-12 g/g = 1 pg/g
 1 ppq = 1x10-15 g/g = 1 fg/g

Източници 

Единици за измерване
Безразмерни величини